Обвал может означать:
 Обвал — отрыв и падение масс горных пород со склонов гор.
 Обвал — село в Пензенской области.
 «Обвал» — роман грузинского писателя Михаила Джавахишвили.